Palaeolecanium är ett släkte av insekter som beskrevs av Šulc 1908. Palaeolecanium ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Skålsköldlöss
Palaeolecanium